Telles ist ein portugiesischer Familienname. Zur Bedeutung des Namens siehe Teles (Familienname). Er ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Telles (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 António da Cunha Telles (1935–2022), portugiesischer Filmregisseur und -produzent
 Cynthia A. Telles (* 1953), US-amerikanische Diplomatin
 Edgard Telles Ribeiro (* 1944), ehemaliger brasilianischer Diplomat
 Francisco Ribeiro Telles (* 1953), portugiesischer Diplomat
 Goffredo Telles (1915–2009), brasilianischer Rechtswissenschaftler
 Gonçalo Ribeiro Telles (1922–2020), portugiesischer Politiker und Landschaftsarchitekt
 José Telles da Conceição (1931–1974), brasilianischer Leichtathlet 
 Julia Goldani Telles (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin und Balletttänzerin
 Lygia Fagundes Telles (1923–2022), brasilianische Schriftstellerin
 Marcel Telles (* 1950), brasilianischer Unternehmer
 Sylvia Telles (1934–1966), brasilianische Sängerin der Bossa Nova